Трехк () — гавар в провинции Гугарк Великой Армении. Столицей Трехка являлся город Цахка (современная Цалка). Находился на территории исторической области Триалетии.

География 
Трехк являлся самым северным гаваром Великой Армении. На юго-западе Трехк граничил с гаваром Верин Джавахк, на севере − с грузинским Картли, на востоке − с гаваром Манглеац Пор, а на юге − с гаваром Кангарк. Естественными северными границами Трехка являлся Триалетский хребет (Трехкский хребет), по ту сторону которого в древние времена обитали различные картвельские племена.

По территории Трехка протекает река Храм.

Примечания

См. также 
 Великая Армения
 История Армении

Источник 
 Т. Х. Акобян (1981). Историческая география Армении. Ереван, издательство «Митк»

Гавары Гугарка